30-й выпуск Дварс дор Фландерен — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии прошёл 23 марта 1975 года. Победу одержал нидерландский велогонщик Сиис Прим.

Участники 
В гонке принимали участие гонщики из таких команд как: Alsaver — De Gribaldy, Flandria — Carpenter, Frisol — GBC, Gitane Campagnolo, Ijsboerke — Colner, Maes Pils — Watney, Presutti & Notari — Mesa-Ranch, TI-Raleigh.

Маршрут 
В этот раз гонка стартовала и финишировала в Варегеме. Дистанция составила 210 километров.

Ход гонки 
У Ата полицейские направили гонку в неверном направлении, в результате чего пришлось сделать получасовую остановку, после чего гонка была продолжена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Западная Фландрия
1975 год в велоспорте